Scolecodochium är ett släkte av svampar. Scolecodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scolecodochium